Onderdistrict in Indonesië
 Lemahabang (Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Lemahabang (Karawang), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
Lemahabang (Indramayu), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Lemahabang (Lemahabang), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
Station in Indonesië
Station Lemahabang, een spoorwegstation in de provincie West-Java